Het ATP-toernooi van Rome 1993 (met de officiële naam Internazionali d'Italia) werd voor de 50e keer gespeeld van 10 tot en met 16 mei 1993. Er werd gespeeld op gravelbanen van het Foro Italico in Rome, Italië.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Rome
ATP-toernooi van Rome